Віголо-Ваттаро Віголо-Ваттаро, Віґоло-Ваттаро (італ. Vigolo Vattaro) — муніципалітет в Італії, у регіоні Трентіно-Альто-Адідже, провінція Тренто. 
 Ваттаро (італ. Vattaro) — муніципалітет в Італії, у регіоні Трентіно-Альто-Адідже, провінція Тренто.